Perzentil steht für:
 Kennzahl einer Stichprobe, siehe Empirisches Quantil#Perzentil
 Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, siehe Quantil_(Wahrscheinlichkeitstheorie)#Perzentil
 In der medizinischen Statistik ist sie ein Maß für die Streuung einer statistischen Verteilung, die dann nach Rang oder Größe der Einzelwerte sortiert wird.